Hospitales Vithas fue una empresa privada española de servicios de salud con gran implantación en la España. En enero de 2017, se produce la compra del 100% de Hospitales Nisa S.A por parte del Grupo Vithas. 

Los 41 centros se encuentran distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional y destacan los hospitales de Alicante, Almería, Benalmádena, Castellón, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Lérida, Madrid, Málaga, Sevilla, Tenerife, Vigo, Valencia y Vitoria. Los 22 centros médicos Vithas se encuentran en Alicante, Almuñécar, Elche, El Ejido, Fuengirola, Granada, La Estrada, Las Palmas de Gran Canaria, Lérida, Madrid, Málaga, Marín, Nerja, Pontevedra, Rincón de la Victoria, Sangenjo, Sevilla, Torre del Mar, Torremolinos, Villagarcía, y Vitoria. Vithas cuenta con más de 300 puntos de extracción en toda España en la red de laboratorios Vithas Red Diagnóstico.

La apuesta de Vithas por una asistencia sanitaria de calidad acreditada y un servicio personalizado va unida al firme apoyo y visión de largo plazo del accionista de Vithas: Goodgrower, que controla un 100 % del capital.

Con un modelo de crecimiento basado en la diversificación geográfica y la sostenibilidad, Vithas prevé seguir consolidando su presencia nacional, tanto con la apertura de nuevos centros como mediante adquisiciones y acuerdos estratégicos.

Historia

En 1967 un grupo de médicos valencianos constituyen la sociedad Clínica Virgen del Consuelo S.A. movidos por la escasez de instalaciones sanitarias privadas que había en la ciudad. La actividad de la empresa comienza en 1970. 

En 1991 la empresa adquiere el Hospital San Juan de Dios que al que rebautiza con el nombre de Hospital Nisa Valencia al Mar. Al año siguiente, en 1998, se cambia la denominación de Clínica Virgen del Consuelo S.A., por la actual Nisa, acrónimo de "Nuevas Inversiones en Servicios, S.A". En 1993, se inaugura del Hospital Nisa 9 de Octubre, también en Valencia. En 1998 se incorpora a la red el Hospital Nisa Aguas Vivas. En 2003 se inaugura en Castellón de la Plana el Hospital Nisa Rey Don Jaime. En 2007 se abren al público los Hospitales Nisa Sevilla-Aljarafe, en Castilleja de la Cuesta, y Nisa Pardo de Aravaca, en el barrio de Aravaca en Madrid. 

En 2010 Nisa inaugura el Centro de Daño Cerebral Nisa Vinalopó, que depende del Hospital Nisa Aguas Vivas, y en 2011 el Centro Médico Nisa San Bernardo en el centro de Sevilla. Actualmente se encuentra en construcción un nuevo hospital en Valencia. 

En enero de 2017, se produce la compra del 100% de Hospitales Nisa S.A por parte del Grupo Vithas.

Centros
 Alicante
 Vithas Alicante
 Vithas Medimar
 Vithas NeuroRHB

 Castellón de la Plana
 Vithas Castellón

 Madrid
 Vithas Madrid Aravaca
 Vithas Madrid Arturo Soria
 Vithas Madrid La Milagrosa

 Sevilla
 Vithas Sevilla
 Vithas Centro Médico 

 Valencia
 Vithas Valencia 9 de octubre
 Vithas Valencia Consuelo
 Vithas Aguas Vivas

 Granada
 Vithas Granada

 Málaga
 Vithas Málaga
 Vithas Xanit Internacional (Benalmádena)

 Almería
 Vithas Almería 

 Vigo
 Vithas Vigo
 Vithas Centro Médico Pontevedra
 VithasLab

 Canarias
 Vithas Las Palmas
 Vithas Tenerife

Véase también 
 Asistencia sanitaria
 Hospitales Nisa
 Humana Inc.

Enlaces externos 
Sitio web de la compañía

Empresas de la Comunidad Valenciana
Empresas de asistencia sanitaria
Empresas con sede en Valencia